Ludwig Deppe ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Deppe (Komponist) (1828–1890), deutscher Komponist und Dirigent
 Ludwig Deppe (Mediziner) (1873–1945), deutscher Mediziner